Derelikcija predstavlja jedan od načina prestanka prava svojine.To je izjava kojom se vlasnik odriče svojine na nepokretnoj ili pokretnoj stvari, pri čemu derelinkvirana nepokretnost prelazi u državnu svojinu, a derelinkvirana pokretna stvar postaje res nullius, to jest ničija stvar i na njoj svako može zasnovati novo pravo svojine okupacijom.

Stvar mogu derelinkvirati samo potpuno poslovno sposobna lica, jer je volja bitan element derelikcije. Derelikcija je jednostrani pravni posao, koji je neopoziv.

Vlasnik se može odreći prava svojine na nepokretnosti ako ona nije opterećena hipotekom, plodouživanjem, izuzev stvarnim službenostima.

Izjava o odricanju od prava svojine nad pokretnim stvarima je neformalna (npr. dovoljno je da vlasnik baci stvar u kontejner da bi se smatralo da se odrekao prava svojine), dok je kod nepokretnosti ona formalna i daje se opštinskom organu uprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove usmeno na zapisnik, ili ispravom overenom od strane nadležnog suda.

stvarno pravo